Хосе Адриан Фернандес Миер (; родился 20 апреля 1965 года в Мехико, Мексика) — мексиканский автогонщик.
 Победитель чемпионата ALMS в классе LMP2 2009-го года.
 Вице-чемпион серии CART 2000-го года.
 Серебряный призёр 24 часов Ле-Мана 2007 года в классе LMP2.

Общая информация 
Фернандес из автоспортивной семьи: его дяди Сантьяго и Хосе принимали участие в гонках на автодроме имени братьев Родригес в Мехико.

Адриан женат. Его супруга Каталина родила ему двоих детей: в апреле 2007 года на свет появилась дочь — Валентина, а 13 месяцев спустя сын — Нико.

Семейство живёт в Лугано, Швейцария.

Спортивная карьера

Первые годы 
Адриан начал свою спортивную карьеру в 1973 году, приняв участие в ряде любительских мотокроссовых соревнованиях.

В 1981 году мексиканец впервые пробует себя в автоспорте, приняв участие в суточном марафоне в Мехико. Показав себя достаточно быстрым пилотом, Адриан при поддержке отца переходит в формулический автоспорт, с того момента несколько лет гоняясь в различных национальных младших сериях. Хорошо проявив себя и на подобном уровне, мексиканец на несколько лет отправляется в Европу, где совмещает работу механика и гоночного инструктора автошколы в Брендс-Хетче с гонками сначала в Ф-Форд, а затем и в британской Ф3.

Фернандес не затерялся и в более конкурентных сериях, стабильно приезжая в очковой зоне в большинстве гонок.

В начале 1990-х Адриан возвращается в Мексику, перейдя в национальное первенство Ф3. Набранный в Старом свете гоночный опыт позволил ему уже в дебютный сезоне завоевать вице-чемпионский титул, а через год стать победителем серии.

В 1992 году карьера уроженца Мехико приобрела новый вектор — Фернандес пытается пробиться в серию CART. Первым шагом на этом пути становится участие в её серии поддержки — чемпионате Indy Lights. Дебютный сезон складывается весьма удачно: Адриан трижды стартует с поула, выигрывает четыре гонки (в том числе свою первую гонку в серии в Финиксе) и занимает третье место в чемпионате

Показанный уровень результатов оказывается достаточным, чтобы убедить спонсоров оплатить участие для начала в нескольких гонках серии CART в следующем сезоне.

1993-97 
Заполучив место третьего пилота в Galles Racing, Фернандес постепенно привыкает к новой технике и уже в своей третьей гонке (на городском кольце в Детройте) финиширует на седьмой позиции. В следующие два года мексиканец довольно мексиканец зарекомендовывает себя быстрым и безаварийным гонщиком, множество раз заканчивая гонки в десятке сильнейших и заработав 13-е и 12-е место в общем зачёте.

В 1994 году состоялся дебют мексиканца в Indy 500: он без особых проблем проходит квалификацию, но в гонке, из-за проблем с подвеской, не финиширует. Та же ситуация повторилась и через год, но на этот раз Фернандеса подводит двигатель.

В 1995 году, по итогам гонки на овале в Бруклине, Адриан впервые финиширует в тройке сильнейших на этапе серии, уступив только одержавшему свою дебютную победу в серии Скотту Пруэтту и прошлогоднему вице-чемпиону Элу Анзеру-младшему.

Перед сезоном-96 Galles покидает серию и Фернандес переходит в Tasman Motorsports. Два сезона выступлений за эту организацию приносят только локальные успехи: один из них пришёлся на этап в Торонто, где мексиканцу удаётся выиграть свою первую гонку в рамках серии, опередив на финише будущего двукратного чемпиона серии Алессандро Дзанарди и действующего трёхкратного её победителя Бобби Рэйхола. Однако, подобные соревнования происходили в исполнении мексиканца нечасто и, как правило, в финишном протоколе напротив его фамилии числилась надпись «Сошёл».

1998—2000 
Накануне сезона-98 Адриан перебирается в свою третью команду в серии — в Patrick Racing.

Мексиканцу удаётся быстро найти общий язык с инженерами и уже с первых гонок он борется на равных с лидерами серии. Серия стабильных финишей в Top10 (включившая в себя и две победы — на овале в Мотеги и на дорожной трассе в Мид-Огайо) позволяет ему занять в общем зачёте четвёртое место, проиграв лишь 15 очков Джимми Вассеру, ставшему вторым.

Кроме этого, в конце июля — на этапе в Бруклине — Адриан впервые выигрывает квалификационные заезды.

В 1999 году результаты продолжали улучшаться и Фернандес мог и должен был вмешаться в реальную борьбу за титул, но авария на этапе в Детройте стоила ему перелома руки и четырёх пропущенных гонок. Однако даже выступая на ограниченном расписании мексиканец смог занять шестое место в общем зачёте, а после возвращения в строй довольно быстро стал показывать прежние результаты и даже выиграл финальный этап в Фонтане.

В 2000-м году уроженец Мехико не попадал в серьёзные аварии и смог максимально полно реализовать возможности команды и свой потенциал как гонщика.

После не слишком удачного старта года, когда на двух этапах он не смог финишировать не то что в очковой зоне, но даже в числе двадцати сильнейших пилотов, он, затем, постепенно улучшает результаты и к финишу сезона борется за титул. Перед последним этапом его и Жиля де Феррана разделяют в чемпионате лишь шесть баллов, но Адриану не удаётся отыграть эту разницу.

По ходу того сезона Фернандес одержал две победы — выиграв два выездных этапа серии (в Бразилии и Австралии).

2001-04 
Перед сезоном 2001 года Адриан, вместе с бывшим менеджером Chip Ganassi Racing Томом Андерсоном основывает собственную команду. Мексиканец становится её первым пилотом, а место в кокпите второй машину продают экс-пилоту Ф1 Синдзи Накано. Организация закупает шасси и двигатели у Reynard Motorsport и Honda.

В дебютном сезоне Адриан, предсказуемо, заметно ухудшил свои результаты, лишь периодически показывая уровень своих возможностей. В 20 гонках того сезона он трижды смог финишировать в Top5.

В 2002 году команда стала более конкурентоспособной; Адриан дважды выигрывал квалификации и куда стабильнее выступал в гонках, однако две серьёзные аварии по ходу сезона, не позволили уроженцу Мехико принять участие в четырёх гонках, что откинуло его за пределы Top10 общего зачёта.

Следующий год Фернандес провёл без попаданий в столь крупные аварии, что позволило улучшить результаты: серия стабильных финишей в очковой группе позволила ему взобраться в Top10 общего зачёиа серии, а на этапе в Портленде он одерживает свою первую, за долгое время победу, став очередным пилотом, выигравшим гонку одновременно и как гонщик и как владелец команды.

В том же 2003 году Адриан постепенно переключается на новый проект — команду в серии IRL IndyCar. Тестовый сезон проходит с одним пилотом, коим становится американец Роджер Ясукава. Через год, закрыв представительство в Champ Car, туда перебирается и сам Фернандес.

В 2004 году, несмотря на пропуск стартового этапа серии на Homestead-Miami Speedway, Адриан постепенно узнаёт возможности новой технике и к концу сезона борется на равных с лидерами серии. На шести заключительных этапах сезона он трижды побеждает и ещё раз финиширует вторым, что позволяет ему на пятую строчку личного зачёта, лишь очко проиграв Элио Кастроневесу.

В 2005 году, из-за проблем с финансированием Адриан провёл в IRL IndyCar лишь одну гонку, после чего завершил карьеру в серии. Fernandez Racing продержалась в серии ещё год, после чего покинула её.

2005-11 
По моде того времени следующим этапом карьеры мексиканца стали гонки сток-каров. При поддержке Hendrick Motorsports он несколько лет участвует на ограниченном расписании в гонках второго дивизиона NASCAR. Однако особых результатов добыть не удаётся.

Однако на этом карьера Фернандеса как гонщика не закончилась — он переключается на гонки спортпрототипов, перейдя сначала в Rolex Sports Car Series, а затем и в ALMS.

В 2007 году состоялся дебют уроженца Мехико в суточном марафоне в Ле-Мане. Экипаж мексиканца финиширует вторым в своём классе.

В последней серии Fernandez Racing сотрудничает с заводской программой Honda, что позволяет ей практически сразу стать весьма конкурентоспособной в своём классе. В 2009 году, когда серию покинули клиенты Porsche и Andretti-Geen Racing, Фернандес и его соотечественник Луис Диас смогли завоевать титул, выиграв 8 из 10 гонок сезона.

В межсезонье, при реорганизации чемпионата, мексиканский коллектив покинул серию. Фернандес же остался в лемановских гонках, подписав контракт с командой Aston Martin Racing. В сентябре 2012 года Адриан параллельно с гоночной карьерой занял должность в проекте Escuderia Telmex, став менеджером другого мексиканского автогонщика Серхио Переса.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

Гонки «чампкаров»

CART / ChampCar 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — гонка, где показан быстрейший круг.

IndyCar 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — гонка, где показан быстрейший круг.

Результаты в Indy 500

Сводная статистика

Соревнования среди спортпрототипов

ALMS 

Жирно выделен старт с поул-позицииЧерез черту написан результат в абсолютном зачёте и в своём классе.

24 часа Ле-Мана

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  
 
 

Автогонщики Мексики
Пилоты Indy Lights
Пилоты CART ChampCar
Пилоты IRL IndyCar
Пилоты Инди-500 из Мексики
Пилоты Grand-Am
Пилоты Американской серии Ле-Ман
Пилоты Европейской серии Ле-Ман
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Мексики
Гонщики NASCAR
Пилоты Международной Гонки чемпионов
Пилоты FIA WEC